Oberhasli steht für

 Amtsbezirk Oberhasli, eine ehemalige Verwaltungseinheit im Kanton Bern
  Oberhasli ZH, einen Ortsteil der Gemeinde Niederhasli im Kanton Zürich
 Oberhasli (Ziegenrasse) (en), eine Ziegenrasse, die ursprünglich aus dem Bezirk Oberhasli stammt, heute aber vor allem in Nordamerika weiter gezüchtet wird